Helmut Plattner ist der Name folgender Personen:

* Helmut Plattner (Organist) (1927–2012), rumäniendeutscher Kirchenmusiker
 Helmut Plattner (Biologe) (* 1939), deutscher Zellbiologe und Hochschullehrer 
 Helmut Plattner (Jazzmusiker) (1940–2016), österreichischer Jazzmusiker